Esham — американський репер та хіп-хоп продюсер, який наразі є підписантом лейблу AKNU Media. Усього за свою кар'єру Esham видав 15 студійних альбомів, дев'ять міні-альбомів, 12 синглів, 44 відеокліпи, три мікстейпи та три компіляції.

Студійні альбоми

Компіляції

Мікстейпи

Міні-альбоми

Сингли

Гостьові появи

Пісні та релізи, спродюсовані виконавцем

Відеокліпи

Посилання 

Esham
Esham